Во́льное — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области. Входит в состав Красноярского сельского поселения.

История 
В 1907 году население Воллелена составляло 63 человека. В 1946 году Воллелен был переименован в поселок Вольное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)